Pitzen steht für:

 Pitzen (Bernried), Ortsteil von Bernried (Niederbayern), Landkreis Deggendorf, Bayern
 Pitzengraben, Zufluss zum Arzbach (Isar) im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern

Pitzen ist der Familienname folgender Personen:

 Marianne Pitzen (* 1948), deutsche Künstlerin und Museumsleiterin
 Peter Pitzen (1886–1977), deutscher Mediziner und Hochschullehrer